Pfnür ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Pfnür (* 1965), deutscher Hochschullehrer
 Franz Pfnür (1908–1996), deutscher Skirennläufer
 Maximilian Pfnür (1986*), deutscher Schauspieler
 Vinzenz Pfnür (1937–2012), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer